Die Liste der Bodendenkmale in Dallgow-Döberitz enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Dallgow-Döberitz und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Dallgow-Döberitz aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Dallgow-Döberitz
!
Dallgow-Döberitz